Maidla kan syfta på:

Estland 

 Maidla, Ida-Virumaa – en by i Lüganuse kommun, 
 Maidla, Harjumaa – en by i Saue kommun, 
 Maidla, Rapla kommun – en by i Raplamaa, 
 Maidla, Märjamaa kommun – en by i Raplamaa, 
 Maidla kommun – en tidigare kommun i landskapet Ida-Virumaa,  
 Maidla jõgi – vattendrag i landskapen Harjumaa och Raplammaa,